Sparks (étincelles en anglais) peut faire référence à :

Patronyme 

  (1933-), musicien, chanteur et compositeur américain (The New Christy Minstrels).
 Nicholas Sparks (1965-), écrivain américain

Toponyme 

 Sparks, ville située en Géorgie ;
 Sparks est une ville du Nevada ;
 Sparks est une ville du Maryland ;
 Sparks, ville située en Oklahoma ;
 Sparks, census-designated place située au Texas.

Cinéma 
 Sparks est un court métrage de Joseph Gordon-Levitt de 2009.
 Sparks est un film de Todd Burrows de 2013.

Télévision 
 Sparks est une série télévisée américaine créée en 1996.

Musique

Artiste 
 , groupe de rock de Los Angeles

Album 
 , album de  sorti le  ;
 , album de Sahara Hotnights sorti le  ;
 , album du groupe Fiction Plane sorti le  ;
 , album d'Imogen Heap sorti le  ;

Chanson 
 Sparks, chanson du groupe britannique The Who, figurant sur l'album Tommy sorti le  ;
 Sparks, album du groupe britannique Coldplay, figurant sur l'album Parachutes sorti le  ;
 , chanson de Röyksopp, figurant sur l'album Melody A.M. sorti le  ;
 , chanson du groupe russe t.A.T.u., figurant sur l'album Waste Management sorti le  ;
 , chanson de Cover Drive, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti en  ;
 , single de Neon Hitch sorti en 2015 ;
 , chanson d'Hilary Duff, figurant sur l'album Breathe In. Breathe Out. sorti le .

Autres 
 Les Sparks est le nom d'une équipe WNBA de basket-ball à Los Angeles.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme